Tarlton steht für:

 Tarlton (Ohio), ein Ort im Pickaway County, US-Bundesstaat Ohio
 Tarlton (Gloucestershire), ein Ort in der englischen Grafschaft Gloucestershire

Tarlton ist der Familienname folgender Personen:

 Leslie Tarlton (1877–1951), australischer Großwildjäger und Unternehmer
 Richard Tarlton († 1588), englischer Komödiant